Zīle ist der Name von:

 Mārtiņš Zīle (1863–1945), lettischer Mediziner
 Roberts Zīle (* 1958), lettischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker